El término cirio puede referirse:

 a un cirio, una forma particular de vela, especialmente los de uso religioso; por ejemplo:
al cirio pascual;
al cirio bautismal;
al cirio procesional;
 al cirio, el nombre vulgar de la especie vegetal Fouquieria columnaris;
 a Jesica Cirio, una modelo argentina;
 a Cirio H. Santiago, un director, guionista, director de fotografía y productor de cine filipino, especialmente conocido por su cine de explotación.